Natalia Sánchez puede hacer referencia a las siguientes personas: 

 Natalia Sánchez Echeverri (1983), arquera colombiana.
 Natàlia Sànchez Dipp (1983), política española. 
 Natalia Sánchez Molina (1990), actriz española.